Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Ronald Agénor 7-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Anders Järryd (primo turno)
 Slobodan Živojinović (quarti di finale)

 Amos Mansdorf (primo turno)
 Guy Forget (semifinali)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1987